Dos buques de la Royal Navy han sido nombrados HMS Ivanhoe.
 , un destructor renombrado HMS Lawford, mientras aún estaba en construcción.
 , un destructor de la clase I, entró en servicio en 1937, hundido el 1 de septiembre de 1940.

Nombres de buques británicos